
Molekulska formula -{C15H22N2O2}- se može odnositi na:
 Alprenoksim
 Mepindolol